Lakaträsket (Lakaträsk) kan syfta på:
Lakaträsket, Lappland, sjö i Malå kommun
Lakaträsket, sjö i Bodens kommun
Lakaträsk, by och tidigare småort i Bodens kommun, belägen vid denna sjö

Se även
Lakasjön